Francesco Mosca (Il Moschino) (1531 c.-1578), scultore fiorentino del Rinascimento
 Francesco Saverio Mosca (1957), scrittore e pittore italiano contemporaneo
 Francesco Mosca, vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri
 Francesco Mosca  (1887-1980), ingegnere e progettista aeronautico